Marquesado de Almenara puede referirse a los siguientes títulos nobiliarios españoles:

Marquesado de Almenara (1587);
Marquesado de Almenara (1623).